Tenisový turnaj WTA Sony Ericsson Open 2011, známý také jako Miami Masters 2011, se konal ve dnech 21. března - 3. dubna v Miami ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier Mandatory a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 4 500 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (4. kolo)
  Kim Clijstersová (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Samantha Stosurová (4. kolo)
  Francesca Schiavoneová (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Li Na (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (4. kolo)
  Maria Šarapovová (finále)
  Anastasija Pavljučenkovová (4. kolo)  Naděžda Petrovová (2. kolo, skreč)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (semifinále)
  Alisa Klejbanovová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (čtvrtfinále)
  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Jarmila Grothová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Dulko
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Vesnina
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Baltacha
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Bammer
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=65

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= B Jovanovski
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Niculescu
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Šachar Pe'erová
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= J Vesnina
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=32
| RD3-team03= K Zakopalová
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= J Janković
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= J Janković
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Gallovits-Hall
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Kerber
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Domínguez Lino
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=67
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Rus
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Parra Santonja
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Mirza
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= S Stephens
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

6. sekce

7. sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (finále)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová ''(semifinále)

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2011